Un objet détaché est un objet transneptunien du Système solaire dont le périhélie est suffisamment distant de l'influence gravitationnelle des planètes géantes, en particulier de Neptune, la plus externe, pour qu'il ait un comportement  détaché (de leurs influences).

Au moins neuf de ces objets ont été identifiés de façon sûre, le plus grand, plus lointain et mieux connu étant Sedna. Ceux dont le périhélie est supérieur à  astronomiques  sont appelés sednoïdes. En 2014, les deux sednoïdes les plus massifs connus sont Sedna et .

Autres possibles objets 
Les objets suivants peuvent également être considérés comme objets détachés, bien qu'ils aient un périhélie inférieur à ≈ 50–75 UA définissant les sednoïdes.

Les objets listés ci-dessous ont un périhélie supérieur à 40 UA, et un demi-grand axe supérieur à 47,7 UA (résonance 1:2 avec Neptune et limite extérieure approximative de la ceinture de Kuiper) .

  fut un temps classé comme objet détaché.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Planète mineure
 Groupe de planètes mineures
 Objet transneptunien
 Objet transneptunien extrême
 Disque des objets épars
 (90377) Sedna